Podocotyle är ett släkte av plattmaskar. Podocotyle ingår i familjen Opecoelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Podocotyle